В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6–0, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)

 Радка Зрубакова (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (2-ге коло)
 Ніколе Крейгер-Ягерман (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open